Королева Елизавета:
 Королева Елизавета (фильм, 1912)
 Королева Елизавета (лайнер)

См. также